Lupércio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lupércio (ort), São Paulo, 
 Lupércio (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar